Пруд може бити:

 Пруд (Оџак), насељено мјесто у општини Оџак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ, 
 Пруд (Метковић), насељено мјесто града Метковића, Република Хрватска,